Hanwood kan syfta på följande platser:

 Hanwood, Australien – en ort i Griffith, New South Wales, Australien
 Hanwood, England – en ort i Great Hanwood, Shropshire, England